Con Convento di San Lorenzo si possono intendere diversi edifici religiosi, fra i quali:

il convento di San Lorenzo di Bibbiena.
il convento di San Lorenzo di Piglio.
il convento di San Lorenzo di Salerno.